Сезон 1991/1992 стал для Лацио 10-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Несмотря на то, что в последние годы команда занимала только низкие места в таблице, руководство продолжало доверять главному тренеру Дино Дзоффу. Летом для усиления состава был приобретен ряд футболистов, среди которых были Томас Долль и Джованни Строппа. Однако игру улучшить не удалось - 10-е место в таблице и очередной пролет мимо еврокубков.

Весной 1992 года новым владельцем клуба стал Серджо Краньотти. Он сразу заявил о переменах в политике команды.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио